Aglomerado (rocha) — tipo de rocha vulcânica
 Aglomerado de galáxias — agrupamento de galáxias
 Aglomerado de madeira — material de construção derivado de madeira
 Aglomerado estelar — grupo de estrelas